Le nom Jean Iraçabal est porté par les personnes suivantes :
 Jean Iraçabal (1851-1929), un militaire français ;
 Jean Iraçabal (1941- ), un joueur de rugby à XV international français.